

Лангендорф (Нижня Саксонія) — громада, федеральна земля Нижня Саксонія

Лангендорф — громада в кантоні Золотурн